Jan Krejčí ist der Name folgender Personen:

* Jan Krejčí (Geologe) (1825–1887), böhmischer Geologe
 Jan Krejčí (Germanist) (1868–1942), tschechischer Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer 
 Jan Krejčí (Schachspieler) (* 1992), tschechischer Schachspieler